1543 км, 1543-й киломе́тр — топоним в России.

 1543 км — остановочный пункт Горьковской железной дороги в Свердловской области, Бисертский городской округ.
 1543 км — остановочный пункт Северо-Кавказской железной дороги в Краснодарском крае. Код 520314.

Примечания